

Кардвелл — місто, Квінсленд

Кардвелл — місто, штат Міссурі
 Кардвелл — переписна місцевість, штат Монтана